Stebler ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Stebler (* 1964), Schweizer Autorin
 Christian Stebler (* 1981), Schweizer Skilangläufer und Biathlet
 Franz Anton Stebler (1705–1789), deutscher Rechtsmediziner und Leibarzt
 Friedrich Gottlieb Stebler (1852–1935), Schweizer Futterbauwissenschaftler und Ethnograph
 Jakob Stebler (1898–1985), Schweizer Theaterautor für die Volksbühne
 Louise Stebler (1924–2019), Schweizer Friedensaktivistin und Politikerin (PdA)
 Peter Stebler (1927–2010), Schweizer Ruderer

Siehe auch:
 Stäbler (Begriffsklärung)
 Staebler